

Айтаска — місто, штат Техас
 Айтаска — селище, штат Іллінойс